Arthrosporum är ett släkte av lavar. Arthrosporum ingår i familjen Ramalinaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Arthrosporum